Robert ou Bob Myers peut désigner :

sports
  (1887-1953), entraineur américain de football américain ;
  (1927-1957), coureur de NASCAR américain ;
 Bob Myers (né en 1975), joueur puis dirigeant américain de basket-ball ;
  (né en 1991), joueur américain de football américain ;

autres
  (1856-1921), homme politique canadien au Manitoba ;
  (1912-1976), producteur de musique américain ;
  (1912-2010), actuaire américain ;
  (1928-1993), homme politique en Pennsylvanie ;
 Robert Myers (1947-2008), homme politique provincial canadien en Saskatchewan ;
 , physicien canadien.

Voir aussi